Olší est un toponyme qui peut désigner :

Olší, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Olší, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie